Choro steht für:

 Choro, instrumentaler brasilianischer Musikstil
 Choro (Ayopaya), Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Choro (Caranavi), Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien

Siehe auch:
 Horo (Tanz), Reigen oder Kreistänze